La Lega NEBL 2000 è stata la 2ª edizione della Lega NEBL. La vittoria finale fu ad appannaggio dei russi del CSKA sui lituani del Lietuvos rytas.

Squadre partecipanti

Regular season

Classifica

Play-offs

Ottavi di finale

Quarti di finale

Final Four

Voci correlate 
 FIBA Euroleague 1999-2000
 Coppa Saporta 1999-2000
 Coppa Korać 1999-2000

Collegamenti esterni 
 Squadre
 Classifiche
 Programma

Pallacanestro nel 2000
Lega NEBL